Carpiodes är ett släkte av fiskar. Carpiodes ingår i familjen Catostomidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Karpartade fiskar
Carpiodes